Jezioro Witosławskie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Mrocza, leżące na terenie Pojezierza Krajeńskiego.

Bibliografia 
 Informacje o jeziorze

Jeziora na Pojezierzu Krajeńskim
Jeziora w gminie Mrocza
Witosław (województwo kujawsko-pomorskie)
Orle (osada w powiecie nakielskim)
Rościmin